Premier Amour est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Premier Amour, poème de Sainte-Beuve publié dans Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme en 1829
 Premier Amour, nouvelle d'Ivan Tourgueniev parue en 1860.
 Premier Amour, nouvelle de Samuel Beckett parue en 1946.
 Premier Amour, livre audio lu par Michael Lonsdale, éditions Thélème, Paris, 2005.

Cinéma 
 Un premier amour, film de Louis Feuillade sorti en 1909 ;
 Premier Amour (The Girl I Loved), film muet de Joseph De Grasse, sorti en 1923 ;
 Le Premier Amour (Puppy Love), dessin animé de Mickey Mouse produit par Walt Disney en 1933 ;
 Premier Amour (Change of Heart), film américain réalisé en 1934 par John G. Blystone ;
 Premier Amour (), film américain de Henry Koster (1939) ; 
 Premier Amour (Primo amore), film italien réalisé en 1959 par Mario Camerini ;
 Premier Amour (...Pervaya lyubov), film russe réalisé en 1995 par Roman Balaïan d'après la nouvelle d'Ivan Tourgueniev ;
 Premier Amour (All Forgotten), film américano-britannique réalisé en 2000 par Reverge Anselmo d'après la nouvelle d'Ivan Tourgueniev, sorti en 2001 ;
  Amour, film québécois de Guillaume Sylvestre sorti en 2013, librement inspiré de la nouvelle éponyme de l’auteur russe Ivan Tourgueniev.

Télévision 
 Premier Amour (Pierwsza milosc),  téléfilm polonais réalisé en 1974 par Krzysztof Kieślowski ;
 Premier Amour, deuxième épisode de la saison 3 de PJ diffusé en 1999 ;
 Premier Amour, émission de télévision française de télé réalité diffusée sur TF1 à l'été 2010 et à l'été 2011 ;
 Premier Amour (The Daughter Also Rises), treizième épisode de la saison 23 des Simpson diffusé en 2012 ;
 Premier Amour, deuxième épisode de la saison 4 de La Stagiaire diffusé en 2019.

Musique 
 Un premier amour, chanson interprétée par Isabelle Aubret en 1962
  Amour, titre extrait de l'album du même nom de Priscilla.
Premier Amour, collectif d'artistes chrétien qui exprime l'amour de Dieu pour nous

Voir aussi